Los Achotes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Achotes, Zihuatanejo de Azueta, ort, Guerrero, 
 Los Achotes, San Luis Acatlán, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar